Les Atropos, ou Moires, sont des divinités du Destin implacable de la mythologie grecque.

Arts 
 Les Moires (également appelée en espagnol Atropos) : œuvre de Francisco de Goya ;
 Atropos : personnage de Disney ;
 Conte de Cupido et Atropos : conte de Jean Lemaire de Belges ;
 Atropos : personnage du roman Insomnie de Stephen King ;
 Atropos : personnage de la bande dessinée Les Bienveillantes ;
 Atropos, third Fate (ou Troisième Moire) : personnage du film Hercule (1997) ;
 Atropos : personnage du film La Grande Menace (1978) ;
 Atropos : personnage de la série télévisée Sharivan ;
 Missa Atropos : album du groupe Gazpacho ;
 Les Mouflettes d'Atropos : roman de Chloé Delaume ;
 Atropos : maison d'édition de bandes dessinée polonaise, dirigée par Artur Wabik ;
 Atropos : maison d'édition new yorkaise

Biologie 
 Bitis atropos : espèce de serpents de la famille des Viperidae ;
 Atropos darwini : espèce de serpents de la famille des Viperidae ;
 Atropos nummifer : espèce de serpents de la famille des Viperidae ;
 Atropos mexicanus : espèce de serpents de la famille des Viperidae ;
 Acherontia atropos : un insecte appartenant à l'ordre des lépidoptères ;
 Blaberus atropos : blaberus, une espèce de blattes ;
 Coelotes atropos : genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Agelenidae ;
 Pardosa atropos : genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Lycosidae ;
 Heliocopris atropos : genre de scarabées bousiers ;
 Trichogramma atropos : micro-hyménoptères chalcidiens de la famille des Trichogrammatidae ;
 Anopheles atropos : espèce d'anophèle

Astronomie 
 (273) Atropos : astéroïde découvert par Johann Palisa le  ;
 Atropos Tessera : région formée de tesserae située sur la planète Vénus

Autres 
 Atropos : prénom basque
 Ancien Atropos : personnage du jeu vidéo Loom
 Atropos : personnage du jeu vidéo God of War II
 Les mouflettes d'Atropos: roman de Chloé Delaume (Gallimard, 2000).

Voir aussi 
 Atropa genre de plantes nommée d'après les Atropos.